Simionov est un patronyme roumain dérivé du prénom Simion ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Gheorghe Simionov (né en 1950), céiste roumain ;
 Toma Simionov (né en 1955), céiste roumain, frère du précédent.

Notes et références 

Patronyme roumain

en:Simionov